Франсуа II де Монморанси (; ум. 22 сентября 1592, Вернон) — сеньор де Алло, барон де Шантемерль, участник религиозных войн во Франции.

Сын Франсуа I де Монморанси-Алло и Жанны де Мондрагон.

Первый камергер герцога Анжуйского; в этом качестве нес знамя Анжу на церемонии погребения герцога в 1584.

Затем служил в войсках Генриха III и Генриха IV, успешно воевал против Католической лиги в Нормандии, отличился в битве при Арке. В награду был произведен в рыцари ордена Святого Михаила, получил командование ордонансовой ротой из 50 воинов, и был назначен губернатором Руана и Жизора, и лейтенант-генералом в Нормандии в отсутствие герцога де Монпансье. Поскольку Руан был на стороне Лиги, жалованные грамоты были зарегистрированы в парламенте, собранном в Кане, и состоявшем из сторонников короля.

Был ранен при осаде Руана в 1592, после чего отправился на лечение в Вернон. Находившийся в городе сторонник Лиги маркиз Кристоф д'Алегр приказал убить Монморанси в своем присутствии.

Семья 

1-я жена (до 1585): Мария де Нуайян 

2-я жена: Клод Эбер д'Оссонвийе

Дети:

 Франсуаза де Монморанси. Муж: Себастьен де Ромадек, барон де Молак
 Журден Мадлен де Монморанси. Муж (3.07.1591): Гаспар де Пеле, виконт де Кабан (ум. 1598)

Литература 

 Père Anselme. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France. T. III. — P.: Companie des Librairies, 1728, p. 587
 , p. 61—62 
 , pp. 313—314 
 Nobiliaire universel de France, ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume. T. III, première partie. — P.: Librairie Bachelin-Deflorenne, 1873, p. 290

Дом де Монморанси
Участники Религиозных войн: Католики